Duchesnay est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  :
 Antoine Juchereau Duchesnay (1740-1806), homme politique canadien ;
 Elzéar-Henri Juchereau Duchesnay (1809-1871), avocat et homme politique canadien ;
 Henri-Jules Juchereau Duchesnay (1845-1887), exploitant de ferme, avocat et homme politique québécois ;
 Henriette-Julie Juchereau Duchesnay, personnalité canadienne, fondatrice du couvent de Saint-Hilaire à Mont-Saint-Hilaire au Québec ;
 Isabelle Duchesnay (1963-), patineuse artistique française ;
 Paul Duchesnay (1961-), patineur artistique français et canadien, frère d’Isabelle Duchesnay.
 Julien Guillaume Regnoust-Duchesnay (1770-1827), homme politique français.

Divers 
 Station touristique Duchesnay, centre de nature et de sports d’hiver canadien situé près de Québec.

Patronyme français